Berenguela Barcelonská (1116, Saldana – 15. ledna 1149) byla kastilskou a leónskou královnou.

Berenguela se narodila jako dcera barcelonského hraběte Ramona Berenguera III. (1082– 1131) a provensálské hraběnky Dulce (1090–1127). Zřejmě jako dvanáctiletá se listopadu 1128 v Saldaně provdala za kastilského krále Alfonse VII.

Roku 1137 se Almorávidé pokoušeli znovu obsadit Toledo zatímco křesťanská vojska obléhala hrad Oreju. Podle Kroniky Alfonse VII. tehdy císařovna Berenguela řekla vyjednavčům:

načež

Berenguela zemřela v lednu 1149 a byla pohřbena v katedrále v Santiago de Compostela.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie

Barcelonská dynastie
Kastilské královny
Leónské královny
Úmrtí v Palencii
Pohřbení v katedrále v Santiago de Compostela
Narození v roce 1116
Úmrtí 15. ledna
Úmrtí v roce 1149
Ženy
Narození v Barceloně